A Visszatérés (Scylla) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának első epizódja, összességében pedig az ötvennyolcadik.

Michael Los Angelesben van és kész megbosszulni Sara halálát. Követi Mahone-t, Whistlert és Gretchent egy hotelhoz, ahol azok megpróbálnak visszaszerezni egy adatkártyát, amit elloptak a CÉG-től. Whistler lelövi Jason Liefet, aki a kártyát birtokolta, majd lemásolja, Gretchen tudta nélkül. Michael megtalálja őket és megfenyegeti, hogy megöli Gretchent, amíg az el nem árulja, hogy Sara még mindig életben van. Mindhárman elmenekülnek, amikor a rendőrség a hotelhoz ér.

Pad Man Wyattre, a CÉG új bérgyilkosára bízza Gretchent, miután megtudja, hogy a kártya, amit neki adott Whistler csak egy másolat.

Ezután Michael felhívja Lincolnt Panamában, hogy Sara életben van, majd felmegy a Europeangoldfinch.net oldalra, ahol egy üzenetet talál Mahone-tól, aki találkozni akar vele Sara miatt.

Kiderül, hogy Mahone és Whistler a CÉG ellenében dolgoznak, valamint, hogy Whistlernél van az a kártya, amin a CÉG ügynökeinek neve szerepel. A kártyát Scyllának nevezik. Mahone és Whistler elmondják, hogy szükségük van Michaelre, hogy bejussanak a CÉG főhadiszállására, és az is kiderül, hogy Sara valahol Chicagóban lehet, de nincs biztonságban. Ekkor hirtelen Whistlert fejbe lövi hátulról Wyatt, aki el is veszi a nála lévő Scylla kártyát. Később Pad Man utasítja Wyattet, hogy takarítson el az útból mindenkit, akinek köze van Whistlerhez.

Bellicket és Sucrét a mexikói határ mellett Bellick anyja veszi fel. Eközben Panamavárosban Zsebes embereket bíz meg, hogy a határon túlra vigyék. Michael után akar menni, amiért megint átverte. Tudja, hogy Whistler madárhatározója el fogja vezetni őt Michaelhez.

Mahone felhívja a volt feleségét, Pamet Coloradóban, aki azt akarja, hogy menjen haza.

Mindeközben Lincolnt megtámadják Panamában, de sikerül lelőnie a támadót. Amikor a panamai rendőrség elfogja, LJ és Sofia futásnak erednek.

Wyatt Pam Mahone házában keresi a nő férjét, de mivel az nem mond semmit, erőszakhoz folyamodik.

Eközben Michael Chicagóba utazik, hogy felkeresee Sara régi családi barátját, Bruce Bennettet. De a chicagói rendőrség letartóztatja, és egy helyi nemzetbiztonsági ügynökhöz szállítják, bizonyos Don Selfhez, aki megbízza őt, hogy segítsen neki megszerezni a Scyllát. Self szintén Whistlerrel dolgozott együtt. Cserébe megígéri, hogy ejtenek minden vádat ellene és Lincoln ellen is, ha együttműködnek. Lincolnt is átszállítják Chicagóba, Michael mellé.

Mikor Mahone megérkezik a családjához, azt látja, hogy rendőrök és mentők állnak mindenhol. Eközben Sucre a kórházba megy, hogy láthassa a kislányát, de a rendőrök letartáztatják Bellickkel együtt.

Self megkéri a testvéreket, hogy segítsenek neki lebuktatni a CÉG-et. Cserébe biztosít segítséget is: odaszállíttatja Mahone-t, Sucrét és Bellicket is. Az a feladatuk, hogy megszerezzék az adatkártyát és bejussanak a CÉG főhadiszállására. Csak ebben az esetben tudják felkódolni a levédett kártyát. Először nemet mondanak az ügynöknek.

Bennett elviszi Michaelt és Lincolnt, hogy újra találkozzanak Sarával, aki eddig biztonságos helyen volt. Michaelnek mégis segítenie kell Selfnek, ha el akarja kerülni a börtönt. Sara fél, hogy ezentúl nem lesznek biztonságban, és azt akarja, hogy segítsen az ügynöknek. Sara sebei a hátán ezt csak megerősítik. Ám hirtelen lövés dördül a házban, ahol bújkálnak, és menekülniük kell Wyatt elől. Ekkor Michael felhívja Selfet, hogy beszállnak.

Michael és Lincoln találkozik Mahone-nal, Sucrével és Bellickkel a chicagói rendőrségen. Tudják, hogy Zsebesnél van a madárhatározó. Self hamis igazolványokat ad a csapatnak, valamint Michael tetoválását is leégetik lézer segítségével. Sara is a csapattal tart.

Az epizód végén a csapat egy Los Angelesbe tartó repülőre száll.

A szökés epizódjai